Bünker ist der Familienname von:

 Arnd Bünker (* 1969), deutscher katholischer Missionswissenschaftler
 Bernhard C. Bünker (1948–2010), österreichischer Dichter
 Johann Reinhard Bünker (auch János Rajnárd Bünker) (1863–1914), altösterreichischer Lehrer und Volkskundler (Onkel von Otto Bünker)
 Michael Bünker (* 1954), österreichischer evangelischer Theologe
 Otto Bünker (1916–2001), österreichischer Dichter und evangelischer Pfarrer (Vater von Michael und Bernhard C. Bünker)